Siglo XX ist:
Siglo XX (Bergwerk), ein Zinnbergwerk im Departamento La Paz in Bolivien
Siglo XX (Ort), eine Ortschaft im Departamento Potosí in Bolivien
Siglo XX (Band), eine belgische Darkwave Rockgruppe aus Genk, die zwischen 1979 und 1989 existierte.